За́йцева — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Носительницы фамилии 
 Зайцева, Аида Набиевна (род. 1949) — советский и украинский хоровой дирижёр, Народный артист Украины.
 Зайцева, Александра Алексеевна (1900—1981) — советский почвовед, лауреат Ленинской премии.
 Зайцева, Анна Васильевна (1919—1999) — советская легкоатлетка.
 
 Зайцева, Вера Викторовна (род. 1963) — советская и российская бегунья, спринтер.
 
 Зайцева, Дарья Петровна (1870—1938) — святая Русской православной церкви.
 
 Зайцева, Замира Хаматхановна (род. 1953) — советская легкоатлетка, российский тренер.
 Зайцева, Ирина Алексеевна (род. 1958) — советская и российская телеведущая.
 Зайцева, Ирина Павловна (род. 1955) — советский, российский и украинский общественный и образовательный деятель.
 Зайцева, Лидия Алексеевна (1931—2021) — советский и российский киновед, педагог.
 
 
 
 Зайцева, Наталия Павловна (1955—1970) — советская школьница, спасшая при пожаре несколько человек, но сама при этом погибшая.
 Зайцева, Наталья Борисовна (род. 1973) — российская бегунья, тренер по лёгкой атлетике.
 
 
 
 
 Зайцева, Эмма Ивановна (род. 1970) — украинский сценограф.

Топоним 
 Зайцева — деревня в Юрлинском районе Пермского края России.
 Зайцева — населённый пункт в Педедзенской волости Алуксненского края Латвии.
 Зайцева — населённый пункт в Медневской волости Вилякского края Латвии.